O rio Itapicuru é um rio brasileiro do estado de São Paulo.

Itapicuru